От, ОТ или от может означать:
 от — предлог в русском языке;
 От — название буквы «омега» (ѡ)  в старославянской глаголице и кириллице;
 От — название знака ѿ (сочетания омеги с надстрочным «т») в церковнославянской кириллице;
 От () — древнегреческий мифологический персонаж, который вместе со своим братом Эфиальтом хотел добраться до богов, взгромоздив Оссу на Олимп, а Пелион — на Оссу;
 От () — одна из коммун французского департамента Арденны.

Аббревиатура 
 ОТ — Общественный транспорт. 
 ОТ — основной танк.

См. также 
 Охрана труда